Plélan ist Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden in der Region Bretagne:

Plélan-le-Grand, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
Plélan-le-Petit, Gemeinde im Département Côtes-d'Armor